Pamijahan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pamijahan (administrativ by i Indonesien, lat -6,73, long 108,47), Jawa Barat, 
 Desa Pamijahan (administrativ by i Indonesien, lat -6,64, long 106,65), Jawa Barat, 
 Kecamatan Pamijahan, distrikt, Jawa Barat, 
 Desa Pamijahan (administrativ by i Indonesien, lat -6,96, long 108,59), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar